Tolan ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Tolan (* 1945), US-amerikanischer Baseballspieler
 Eddie Tolan (1908–1967), US-amerikanischer Sprinter und Olympiasieger

 Kathleen Tolan (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Metin Tolan (* 1965), deutscher Physiker und Autor
 Michael Tolan (1925–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Tolan (* 1958), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur, Schauspieler und Filmproduzent

Tolan ist in der Chemie ein Trivialname für Diphenylethin.

Siehe auch:
 Tollan
 Toland